Garance est un nom de plante et un prénom. Il peut faire référence à :

Botanique 
 Garance, ou garance des teinturiers (Rubia tinctorum), plante de la famille des Rubiacées dont les racines sont utilisées pour leur capacité à teindre les textiles en rouge vif.
 Garance, teinture et couleur rouge tirées de cette plante.
 Rouge Garance, couleur des pantalons d'uniforme de l'infanterie française au début de la Première Guerre mondiale, qui rendait les militaires vulnérables aux tirs des soldats allemands équipés, eux, de tenues de couleur neutre (feldgrau) ;
 Garance indienne (Rubia cordifolia), plante médicinale utilisée comme  purifiant sanguin en médecine ayurvédique et pour soigner également les morsures de serpent et certaines affections dermatologiques comme l'acné ;
 Garance voyageuse (Rubia peregrina), plante apparentée à la précédente.

Prénom 
Garance est un prénom épicène qui apparaît le  du mois de brumaire dans le calendrier révolutionnaire. 

Il est notamment porté par :
 Garance la Belle (Alan Qo'a en mongol médiéval, alan : « garance »), ancêtre légendaire de Gengis Khan présentée dans l'Histoire secrète des Mongols ;
 Garance Doré (née en 1975), blogueuse de mode française ;
 Garance Clavel (née en 1973), actrice française ;
 Garance Le Guillermic (née en 1997), actrice française ;
 Garance Marillier (née en 1998), actrice française.

Personnage de fiction 
 Garance, personnage central du film Les Enfants du paradis de Marcel Carné, incarné par Arletty.

Musique 
 Garance Reggae Festival, festival de reggae et de musiques dérivées.

Architecture 
 Le Garance,  immeuble de la rue des Pyrénées dans le , occupé par le ministère de l'Intérieur, un dépôt de bus de la RATP, un collège et une crèche, livré en 2016.

Divers 
 La Garance voyageuse, association et revue destinées à protéger et à faire connaître le monde végétal, dont le siège est à Saint Germain-de-Calberte (Lozère) dans le Parc national des Cévennes.

Notes et références 

Prénom révolutionnaire
Prénom féminin
Prénom masculin
Prénom français